Krügler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Krügler (1910–1998), deutscher Meteorologe
 Madita Krügler (* 1991), deutsche Autorin